Rafael Torres Calderón est un monteur, réalisateur et musicien mexicain établi à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

Biographie 
Né le 03 mai 1991 à Chihuahua (État), dans le nord du Mexique, Rafael Torres Calderon grandit à Mexico, avant de rejoindre la France où il entreprend des études de cinéma à La Fémis, d’où il sort diplômé du département montage, en 2018.

Il a notamment collaboré en qualité de chef monteur sur le film Rodéo (film, 2022) de  Lola Quivoron qui a reçu le prix Coup de cœur Un certain regard de Festival de Cannes 2022.

Il a également monté le film Hideous (2022) du réalisateur français Yann Gonzalez, en collaboration avec l'artiste britannique Oliver Sim, bassiste et chanteur du groupe britannique The xx. Le film a notamment été sélectionné à la Semaine de la critique du Festival de Cannes 2022.

Rafael Torres Calderón a travaillé avec des réalisateurs et réalisatrices tels que Mati Diop, Caroline Poggi et Jonathan Vinel, Yann Gonzalez,Lola Quivoron, Yolande Zauberman, Marie Losier, Philippe Parreno, Joana Hadjithomas et Khalil Joreige, Lola Bessis et Ruben Amar.

Filmographie

Réalisateur

Courts métrages 
2017 : We Stay
2018 : Mono No Aware, primé de la Lune d’or au Festival 7e Lune (2019), de la meilleure réalisation au Festival Black Canevas (Mexico, 2019) et de la mention spéciale du jury à Festival Côté court de Pantin (2019)

Clips 

 2016 : Verticool, pour Grand Blanc (groupe de musique)
 2017 : Bosphore, pour Grand Blanc (groupe de musique)

Chef monteur

Courts métrages 
2016 : Tendresse, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel pour Grand Blanc (groupe de musique)
2020 : Aeon, de Emmanuel Fraisse
2020 : Flash, de Mati Diop pour Bonnie banane
2020 : Voyage à Paris, de Mati Diop  pour Wasis Diop
2021 : Fou de Bassan (film) de Yann Gonzalez pour Jita Sensation
2021 : Hideous, de Yann Gonzalez
2022 : Leila et les fantômes, de Chiraz Chouchane
2022 : Innervision, de Anaïs Tohé-Commaret
2022 : Boucan, de Salomé Da Souza

Longs métrages 
2019 : Headshot, de Lola Quivoron et Antonia Buresi
2021 : Uaicurapa, de Didier D'Abreu
2022 : Rodéo (film, 2022), de Lola Quivoron

Assistant monteur 
2017 : Les Îles, de Yann Gonzalez
2017 : After School Knife Fight, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel
2017 : Jessica Forever, de Caroline Poggi et Jonathan Vinel
2017 : Cassandro the Exotico !, de Marie Losier
2018 : Un couteau dans le cœur, de Yann Gonzalez
2019 : Atlantique (film), de Mati Diop
2019 : Memory Box, de Joana Hadjithomas et Khalil Joreige
2021 : L'enfant au Diamant, de Pierre-Édouard Dumora
2021 : GOYA, de Philippe Parreno

Notes et références 

Réalisateur mexicain
Monteur mexicain